Höflarn ist der Ortsname von

 Höflarn (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Höflarn (Niedermurach), Ortsteil der Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Höflarn (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Höflarn (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern